Bjeloševina est un toponyme qui peut désigner :
 Bjeloševina, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić ;
 Bjeloševina, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.